Цирквице могу бити:

 Цирквице (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република
 Цирквице (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република